Jūybār kan syfta på följande platser:

Iran 

 Jūybār (kommunhuvudort i Iran), Mazandaran, 
 Shahrestān-e Jūybār, kommun, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar